

Personnalités 

 Catherine Mathelin-Vanier (née en 1948), psychanalyste ;
 Lucien Mathelin (1905-1981), peintre français ;
 Philippe Mathelin (1831-1893), général français ;
 René Mathelin, directeur de la photographie.

Lieux 

 Château Mathelin, ancien château fort de la famille de Mathelin, à Messancy, en Belgique.